Il singolare del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stéphane Robert che ha battuto in finale Daniel Elsner 6-1, 4-6, 7-64.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (semifinali)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Stefano Galvani (quarti di finale)
 Álex Calatrava (secondo turno)

 Alessio Di Mauro (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (secondo turno)
 Boris Pašanski (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2003